Керстин Маргарета Лундгрен (; род. 14 января 1955, Швеция) — шведский государственный и политический деятель, член шведской Партии Центра. Третий заместитель спикера риксдага с 26 сентября 2022 года. Депутат риксдага с 2002 года Она также является членом Совета управляющих .

Биография 
Родилась в 1955 году в семье полицейского Йона Лундгрена (John Lundgren) и Эстер Лундгрен (Ester Lundgren, в девичестве — Магнуссон, Magnusson).

Окончила Упсальский университет в 1978 году. Имеет степень доктора философии.

В шведском парламенте Лундгрен работает в Комитете по иностранным делам с 2006 года. В настоящее время она является главным представителем  партии Центра по взаимодействию по международным делам.

Помимо своей роли в парламенте, Лундгрен является членом шведской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы с 2007 года. Являясь членом партии Центра, она входит в группу «Альянс либералов и демократов за Европу». В настоящее время она ведет активную работу в Парламентской ассамблее Совета Европы: она является заместителем председателя подкомитета ассамблеи по Ближнему Востоку и арабскому миру; членом комитета по правовым вопросам и правам человека; членом Комитета по выполнению обязательств государствами-членами Совета Европы (Комитет по мониторингу). Вместе с Борисом Цилевичем из Латвии (2015–2017), а затем Титом Корлачеаном из Румынии (с 2018 года) она выступает в качестве содокладчика ассамблеи по Грузии. До этого она была докладчиком по вопросу о воздействии Лиссабонского договора на Совете Европы.

26 сентября 2022 года в третьем голосовании избрана третьим вице-спикером риксдага. Получила 57 из 346 голосов. Её соперница,  (Левая партия) получила 52 голоса.  (Партия Центра) получил 4 голоса, а  (Социал-демократы) — 1 голос.

Примечания

Внешние ссылки 

 Керстин Лундгрен на сайте Риксдага 

Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1955 году
Депутаты риксдага
Женщины-политики Швеции